New Southern Railway, Southern is de publieksnaam van deze Britse spoorwegmaatschappij
 Southern (Botswana), een district van Botswana
 Southern (Malawi), een regio van Malawi
 Southern (Sierra Leone), een provincie
 Southern (Zambia), een provincie van Zambia